Абак (, ,  — доска) — многозначный термин, возможные значения:
 Абак — семейство древних счётных досок — предшественников счётов.
 Абак в архитектуре — верхняя плита капители колонны, полуколонны или пилястры.
 Абак — древнеримский стол-поставец на трёх ножках, обычно с мраморной или серебряной столешницей и с ножками из слоновой кости или делосской бронзы.

См. также 
 Абака
 Абак-керей

Примечания